Le mot centrale est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier neutre, le masculin et le féminin étant ) d'un adjectif latin signifiant « centré,  ».

C'est aussi le singulier masculin ou féminin d'un adjectif italien de même sens, et le singulier féminin de l'adjectif français .

Sciences et techniques 
 En électrotechnique, une centrale électrique (ou simplement une centrale) est un site industriel destiné à la production d'électricité.
 En taxonomie, le mot centrale est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement (voir aussi ).

Sciences humaines et sociales 
 En droit français, une maison centrale (ou simplement une centrale) est une prison accueillant les détenus condamnés à de longues peines, les détenus les plus difficiles et ceux dont on estime qu'ils ont peu de chances de réinsertion.
 En linguistique, une consonne centrale (ou simplement une centrale) est une consonne dont le mode d'articulation nécessite pour sa réalisation l'écoulement de l'air par le centre de la bouche au-dessus de la langue.

Culture et société

Éducation 
 En France, différents établissements d'enseignement public s'appellent ou se sont appelés .

Littérature 
 La Centrale est le premier roman d'Élisabeth Filhol, publié en 2010.

Monuments 
 En France, la Centrale désigne les locaux de Direction générale de la Sécurité extérieure, à Paris.
 En Suisse, la Centrale désigne les unités du Département fédéral des affaires étrangères, à Berne (par opposition au réseau extérieur).

Toponyme

Canada 
 la rivière Centrale, un affluent du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Saint-Simon-de-Rimouski et Notre-Dame-des-Neiges, au Québec ;

Italie 
 Centrale, une station du métro de Milan.

Notes et références 

Épithète spécifique